Die Billardwettbewerbe der Asian Indoor Games 2009 fanden vom 31. Oktober bis zum 7. November 2009 im  Phan Dình Phung Gymnasium in Ho-Chi-Minh-Stadt im Vietnam statt. Dabei wurden Wettbewerbe in den Billarddisziplinen Karambolage (Einband und Dreiband), English Billiards, Snooker (normal und Six-Red-Snooker) und Poolbillard (8-Ball und 9-Ball) ausgetragen.

Ergebnisse Männer

Einband 

Medaillengewinner

Dreiband 

Medaillengewinner

English Billiards 

Medaillengewinner

Six-Red-Snooker 

Medaillengewinner

Snooker-Einzel 

Medaillengewinner

Snooker-Team 

Medaillengewinner

9-Ball 

Medaillengewinner

Ergebnisse Frauen

Six-Red-Snooker 

Medaillengewinner

8-Ball 

Medaillengewinner

9-Ball 

Medaillengewinner

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Hauptseite der Spiele bei Cue Sports India – mit verlinkten Unterseiten zu allen Disziplinen (englisch)

2009
Billardveranstaltung 2009
Billardturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt

Einzelnachweise